Metapterodon (Метаптеродон — „поред Птеродона”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог племена Metapterodontini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду од раног олигоцена до раног миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Metapterodon kaiseri је достизала величину поларне лисице.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Metapterodon.

Временска распрострањенст рода Metapterodon унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке